Удобство, также эргономичность (от  и  — «закон») — приспособленность для использования, наличие условий, возможностей для лёгкого, приятного, необременительного пользования чем-либо или удовлетворения каких-либо нужд, потребностей. Например: «удобный токарный станок», «удобный электромобиль» или даже «удобный стул».

Выделяют следующие эргономические свойства изделий:
 управляемость — распределение функций человеко-машинных систем в соответствии с психофизиологической структурой деятельности человека, уменьшение напряженности человека при большой эффективности управления, соответствие ритмов трудовых процессов;
 обслуживаемость — соответствие устройства изделия наилучшей психофизической структуре человека во время использования, обслуживания и ремонта;
 освояемость — способность быстрого приобретения навыков по управлению изделием;
 обитаемость — приближение условий функционирования к биологически оптимальным параметрам внешней среды, при которых человеку обеспечиваются оптимальное (достаточное) развитие, хорошее здоровье и высокая работоспособность, уменьшение или ликвидация вредных последствий для окружающей среды при использовании изделия.

Эти свойства проистекают из следующих эргономических показателей:
 социально-психологические — соответствие устройства изделия характеру взаимодействия человека и машины;
 психологические — соответствие изделия возможностям и особенностям восприятия, памяти и мышления человека;
 физиологические и психофизиологические — соответствие изделия физическим возможностям человека;
 антропометрические — соответствие изделия размерам и форме человеческого тела, распределения его веса;
 гигиенические — требования охраны труда, обеспечение здоровых условий работы.

Изделие должно быть удобным не только во время использования, но и в течение изготовления и сборки. Так, для облегчения перевозки должны быть предусмотрены, например, ручки как у изделия в целом, так и у его упаковки.

Удобство как показатель программного продукта обозначает степень, с которой программа позволяет сократить усилия пользователя по подготовке исходных данных, обработке данных и оценке полученных итогов.

См. также 

 Эргономика

 Юзабилити

Примечания

Ссылки 
 Определение эргономичности в словаре полиграфических терминов
 Эргономичность Qt-виджетов

Эргономика